В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-4, 6-4.

Основна сітка

Посилання 
 

US Indoors